Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 64001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 11 stycznia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

64001-64100

64101-64200

64201-64300

64301-64400

64401-64500

64501-64600

64601-64700

64701-64800

64801-64900

64901-65000

Przypisy 

Lista planetoid 064001-065000